Diriá, distretto della Costa Rica nel cantone di Santa Cruz
Diriá, comune del Nicaragua nel dipartimento di Granada